Sanada Masayuki (1544 - 1608), samurai del període Sengoku i inicis del període Edo 
 Ninomiya Masayuki (Tokio, 1938), escriptor, traductor, professor universitari